Зудиловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Первомайском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Зудилово.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 4507 человек, в том числе 2153 мужчины и 2354 женщины.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Главы Зудиловского сельсовета
 с 14.12.2016 года — Смолякова Мира Раджабовна

Примечания 

Муниципальные образования Первомайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края